Devon kan syfta på:

 Devon (geologi) – en geologisk period
 Devon (porrskådespelerska) (1977–), en amerikansk porrskådespelare

Geografi

Storbritannien
 Devon (grevskap) – ett grevskap i England. 
 Devon (distrikt i Nottinghamshire) - ett distrikt i Newark and Sherwood, England
 Devon (flod i England)
 Devon (flod i Skottland)
 Devon, Lincolnshire - ett distrikt i South Kesteven, England

Kanada
 Devon, Alberta – en ort i Alberta i Kanada.

USA
 Devon, Pennsylvania – en ort i Pennsylvania i USA.